Kross:
 David Kross
 Jaan Kross
 Kross SA